Fällforssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fällforssjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (16,9 ha)
Fällforssjön (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (3 ha)

Se även
Fällforsselet,  (17 ha)
Fällforsen, 
Fällforsån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn